Џоунс има више значења:
 Округ Џоунс (Јужна Дакота)
 Округ Џоунс (Џорџија)
 Округ Џоунс (Ајова)
 Округ Џоунс (Мисисипи)
 Округ Џоунс (Северна Каролина)
 Округ Џоунс (Тексас)
 Џоунс (Оклахома)